Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 931 dans le monde.

 Route nationale 931 en Belgique
 Route européenne 931 en Italie